'Пушкинское — название населённых пунктов в России:

 Пушкинское — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Пушкинское — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Пушкинское — село в Городовиковском районе Калмыкии.
 Пушкинское — село в Гулькевичском районе Краснодарского края.

См. также 
 Пушкинское сельское муниципальное образование
 Пушкинское сельское поселение
 Пушкинская
 Пушкинский
 Новопушкинское